Гребен може да се отнася най-често за битовия прибор за ресане и за негови производни:
 гребен - прибор за разресване на коса, въ̀лна и пр.
 гребен – израстък на главата на птица
 гребен - горната част на водна вълна
 гребен – горният ръб на планинско било
 Гребен – планина в България и Сърбия